Un capteur solaire peut être :
 un composant à la base des panneaux solaires, captant le rayonnement solaire pour le convertir en une autre forme d'énergie :
 capteur solaire photovoltaïque,
 capteur solaire thermique ;
 un capteur solaire, un instrument de navigation pour les véhicules spatiaux.